Вязовец — упразднённая деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входила в состав Желаньинского сельского поселения.

Население — 0 жителей (2007 год). 
 
Располагалась в юго-восточной части области в 10 км к юго-востоку от Угры, в 22 км южнее автодороги  Вязьма — Калуга — Тула — Рязань, на берегу реки Большая Солоча. В 11 км северо-западнее от деревни находится железнодорожная станция Угра на линии Торжок-Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Упразднена в 2010 году.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Угранского района
Населённые пункты, упразднённые в 2010 году